Restaurazione francese – le due restaurazioni dei Borbone in Francia negli anni 1814-1815 e 1815-1830
 Restaurazione spagnola – nel corso della storia della Spagna ci furono tre restaurazione dei Borbone
 Prima restaurazione – 1814-1833
 Seconda restaurazione – 1874-1931
 Terza restaurazione – 1975-oggi